Santo Trafficante Sr. – gangster
 Santo Trafficante Jr. – syn gangstera Santo Trafficante i jego następca